Herskowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ira Herskowitz (1943–2003), US-amerikanischer Genetiker
 Matt Herskowitz (* 1968), US-amerikanischer Pianist, Komponist, Songwriter und Arrangeur